El Bosc Comunal d'Angostrina (oficialment en francès Forêt communale d'Angoustrine) és un bosc del terme comunal d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, a la comarca de l'Alta Cerdanya, de la Catalunya del Nord.

El bosc, de 0,22 km², està situat cap a la meitat del terme comunal, a prop al nord-est de Sant Martí d'Envalls, a llevant de la Barraca de Prat Carrera, entre el Riu d'Angostrina i el límit del terme comunal.

El bosc està sotmès a una explotació gestionada per la comuna d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, atès que es bosc és propietat comunal. Té el codi F16260J dins de l'ONF (Office national des forêts).

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web del bosc comunal
 Una altra pàgina web del bosc

Boscs de l'Alta Cerdanya
Geografia d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes